Лукас Гофер () — італійський біатлоніст.
 Гофер-поліфем (Gophères polyphèmes) — вид черепах з роду Гофери родини Сухопутні черепахи.
 Гофер (дерево) — до дерев «гофер» в Біблії відносять: кедр, кипарис, ялину, сосну та ін. хвойні дерева.
 Гофер Берландьє (Gopherus berlandieri) — вид черепах з роду Гофери родини Сухопутні черепахи.
 Рогатий гофер Ceratogaulus (Цератогаулус або рогатий гофер) — викопний рід гризунів вимерлої родини Mylagaulidae.
 Гофери (Gopherus) — рід черепах з родини Сухопутні черепахи підряду Прихованошийні черепахи.
 Гофер Агассіса (Gopherus agassizii) — вид черепах з роду Гофери родини Сухопутні черепахи.